Ла Сиља има више значења:

 Ла Сиља (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сиља (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику